Сергей Владимирович Наумов (родился , ) — украинский банкир, с 3 ноября 2020 председатель правления Ощадбанка.

Жизнеописание 

Родился  года в Баку .

 Образование

 1993 окончил Национальный авиационный университет по специальности «Инженер-механик»
 1995 окончил экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений.
 2005 получил степень MBA в  (UniKIMS, Кассель, Германия).

Карьера: начало 

 тренер по каратэ спортивного клуба «Сокол» КВО им. Артема «Киевский машиностроительный завод»
 инспектор из режима Бюро информации и безопасности «Ибб» [что это? ]
 маркетолог ООО «Аргонавт» [что это? ]
 финансовый директор малого предприятия «Фирма Восток-4» [что это? ]

Карьера банкира 
 1995 (?) — 1997, ПУМБ, Первый Украинский Международный Банк.
 1997—2000, PricewaterhouseCoopers — профессиональный консультант представительства фирмы «Прайс Уотерхаус» в Украине, аудитор третьей категории ООО «ПрайсуотерхаусКуперс».
 С 2000 года по февраль 2006-го, различные должности в Райффайзенбанка Украина
 С 22 февраля 2006 по декабрь 2008-го был заместителем председателя правления-начальником департамента корпоративного бизнеса Укрсиббанка, а с 19 декабря 2008 начал исполнять обязанности председателя правления банка; Председателем правления УкрСиббанка его назначили 12 февраля 2009, НБУ согласовал его на этой должности 8 июля. На ней он проработал до 6 сентября 2010.
 8 июля 2010 наблюдательный совет Правэкс-Банка назначила Сергея Наумова председателем правления с 6 сентября — НБУ согласовал 8 октября. Покинул банк 30 сентября 2012.
 После этого стал советником председателя правления Дочернего банка Сбербанка России, а с 19 июня 2013 был назначен заместителем председателя правления (НБУ согласовал его 17 июля) — на этой должности проработал до 7 августа 2014-го.
 23 сентября 2014 Сергей Наумов возглавил правление Пиреус Банка МКБ (НБУ согласовал 23 декабря). Наблюдательный совет Пиреус Банка 23 сентября 2020 прекратила полномочия председателя правления Сергея Наумова.
 17 июня 2020 победил в конкурсе на должность главы Ощадбанка с преимуществом в два голоса. Назначение Наумова головой Сбербанка пытались заблокировать в суде. Суд разблокировал процесс в сентябре.
 3 ноября 2020 года возглавил Ощадбанк.

Источники 

 Должности, которые занимал Наумов Сергей Владимирович течение своей деятельности / Председатель правления Наумов Сергей Владимирович на стр. 16-17: Годовая финансовая отчетность Правэкс-Банка за 2011 год
 правления банка / Наумов Сергей Владимирович. Председатель правления // oschadbank.ua
 Наумов Сергей Владимирович, родился 3 марта 1969 // prostir.wikia.org
 Наблюдательный совет «Сбербанка» назначил председателем правления Сергея Наумова // epravda.com.ua, 5 октября 2020, 16:23
 Наумов Сергей . Председатель правления Сбербанка // суббота, 28 Мая 2016 5:27. FinClub / Финансовый клуб
 tag Наумов // FinClub / Финансовый клуб
 «Ощадбанк» выбрал нового голови правления: что о нем известно // banker.ua, 19.06.20
 на должность председателя правления Сбербанка сейчас претендуют пять человек // lb.ua, 2 июня 2020, 14:12
 Ощадбанк наконец будет с новым главой? // ukrinform.ua, 03.10.2020 15:40

Примечания 

Банкиры Украины
Выпускники Национального авиационного университета
Ощадбанк